Сухиничский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Калужской области России.

Административный центр — город Сухиничи.

География 
Район расположен в центральной части Калужской области. Район граничит с Мещовским, Козельским, Ульяновским, Думиничским, Кировским и Барятинским районами Калужской области. Площадь — 1 233 км² (14-е место среди районов).

Основные реки — Брынь, Неручь.

История 

Район был образован в 1929 году в составе Сухиничского округа Западной области, в него вошла большая часть территории бывшего Сухиничского уезда Калужской губернии.

В 1937 году район вошёл в состав Смоленской области.

Во время Отечественной войны 1941—1945 годов район был оккупирован 114 дней, на территории района имеется 11 братских могил, где захоронены 12500 красноармейцев. За время оккупации и в результате боёв было разрушено в Сухиничах — 787 домов горожан, в районе — 389 домов колхозников.

5 июля 1944 года район вошёл в состав вновь образованной Калужской области.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Сухиничи и пгт Середейский) проживают   % населения района.

Административное деление 
Сухиничский район как административно-территориальная единица включает 19 административно-территориальных единиц: 1 город, 1 посёлок (пгт), 8 сёл и 9 деревень, как муниципальное образование со статусом муниципального района — 19 муниципальных образований, в том числе 2 городских и 17 сельских поселений.

Населённые пункты 
В Сухиничском районе 155 населённых пунктов

Политика 
Около 32 лет район находился под управлением Анатолия Дмитриевича Ковалёва. С 1983 по 1991 он был Первым секретарём райкома КПСС, а с 1992 по 9 октября 2015 года — главой администрации.

С 10 октября 2015 года и.о. главы администрации стал Колесников Александр Степанович, занимавший ранее должность заместителя главы администрации.

27 ноября Колесников Александр Степанович назначен главой администрации МР «Сухиничский район»

Транспорт 
Через район проходят пять направлений железных дорог, в частности Москва — Киев и Смоленск — Мичуринск, а также автомагистраль  Москва — Калуга — Брянск.

Люди, связанные с районом 
 Будаев, Дмитрий Иванович — историк, преподаватель, почетный гражданин города Смоленска.
 Григорьев, Николай Николаевич — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Ковалёв, Анатолий Дмитриевич — руководитель района в течение 32 лет.
 Кондруцкий, Алексей Иванович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Панин, Михаил Никитич  (1877—1963) — советский живописец, заслуженный деятель искусств УССР.

Галерея фотографий о Сухиничском районе

Примечания

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации
 Общие сведения, экономика
 Официальный сайт города Сухиничи 
 
 Флаг муниципального района «Сухиничский район» Калужской области